Alfred Scheurer (1840–1921), Zwitsers politicus
Armin Scheurer (1917–1990), Zwitsers atleet en voetballer
Karl Scheurer (1872–1929), Zwitsers politicus
Stoni Scheurer (1942– ), Nederlands politicus

Zwitserse achternaam
Duitse achternaam